Brime puede hacer referencia a:

 Brime de Sog, municipio de la provincia de Zamora;
 Brime de Urz, municipio de la provincia de Zamora.